Azalaïs est un prénom féminin porté notamment par :

 Azalaïs de Porcairagues (), trobairitz ;
 Azalaïs de Montferrat (morte en 1232), marquise douairière de Saluces ;
 Azalaïs d'Altier (), trobairitz ;
 Azalaïs d'Arbaud (1834-1917), poétesse et écrivaine française.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
Prénom occitan